Выголово — название населённых пунктов:

Россия 
 Выголово — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Выголово — село в Нерехтском районе Костромской области.
 Выголово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Выголово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Выголово — деревня в Молоковском районе Тверской области.

См. также 
 Выголов